Pier Luigi Cherubino Loggi, dit Pier, est un footballeur international espagnol, né le  à Rome, en Italie.

Biographie

En club

En sélection 
Pier n'a connu qu'une seule et unique sélection en Équipe d'Espagne. Le , trois jours avant son , il dispute les 29 dernières minutes de jeu d'une rencontre face à la Macédoine comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe 1996, après être entré en cours de jeu en lieu et place de l'attaquant du Deportivo La Corogne, Julio Salinas, auteur des deux buts de la victoire (2-0).

Statistiques

En club

En sélection

Références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1971
Naissance à Rome
Footballeur international espagnol
Joueur du CD Tenerife
Joueur du Real Sporting de Gijón
Joueur du Real Betis
Joueur du Real Saragosse
Joueur du CF Extremadura
Joueur du Terrassa FC